Амине Какабаве (; ) — шведский политик левого толка, депутат шведского парламента.

Биография 
Амине Какабаве родилась в курдской семье в Иране, но покинула родину в возрасте 19 лет и перебралась в Швецию.

Какабаве является магистром социальных наук Стокгольмского университета.

В 2006 году шведский журнал «» назвал Амине Какабаве лауреатом номинации «». Награду ей присудили за смелость в привлечении внимания и обсуждении вопросов политики интеграции и за её борьбу за права женщин.

С 2008 года Амине Какабаве стала депутатом шведского парламента по избирательному округу Стокгольма от Левой партии Швеции — после ухода из парламента Перниллы Цетреус, сдавшей мандат из-за синдрома хронической усталости.

В 2017 году Амине Какабаве была членом правления шведской гуманистической организации «» — члена Международного гуманистического и этического союза,.
В одном из интервью в 2017 году Какабаве критиковала ношение религиозно-обусловленных форм одежды, таких как фата, хиджаб, никаб и бурка, полагая это одной из форм принуждения.

28 августа 2019 года исполнительный комитет Левой партии Швеции предложил исключить Амине Какабаве из парламентской работы.
Амине Какабаве вышла из состава Левой партии Швеции и стала беспартийным членом парламента.

Примечания

Ссылки 
 Amineh Kakabaveh на сайте Парламента Швеции

Женщины-политики Швеции
Депутаты риксдага
Деятели феминизма Швеции
Социалисты Швеции
Персоналии:Секкез